Александр Николаевич Русанов (7 мая 1881, с. Фошна (по другим данным в с. Нетрубеж), Орловская губерния — 13 июля 1936, Шанхай) — педагог, общественный деятель, депутат Государственной думы IV созыва от Приморской области, комиссар Временного правительства по Дальнему Востоку, член правительства Дербера—Лаврова, эмигрант.

Биография 
Сын земского врача из Орловской губернии. Учился в Орловской классической гимназии, затем в Санкт-Петербургском университете на естественно-историческом отделении физико-математического факультета, окончил его в 1906 году.

С 1906 по 1912 год был преподавателем физики Хабаровского реального училища. В 1907—1913 председатель правления Хабаровского общества содействия народному просвещению, читал лекции в так называемом «Народном доме» города Хабаровска, заведовал библиотекой. В 1909—1910 директор Гродековского музея. Участвовал в деятельности Общества взаимопомощи учащих и учащихся Приморской области, был товарищем председателя этого общества. Принимал участие во Всероссийском съезде представителей учительских обществ взаимопомощи им. К. Д. Ушинского проходившем в Санкт-Петербурге в конце 1913 — начале 1914 года. Имел чин «надворный советник».

Осенью 1912 года избран выборщиком от городского избирательного съезда для избрания депутата IV Государственной думы от Приморской области (получив около 80 % голосов «за» от всех участвовавших в голосовании). 20 октября 1912 избран в депутат Государственной думы IV созыва от первого и второго съездов городских избирателей. Во время выборов в Думу беспартийный.

На 1-й сессии заседаний Думы входил в группу беспартийных депутатов, со 2-й сессии — примыкал к Трудовой группе. Участвовал в работе и был секретарём сибирской парламентской группы. Член комиссий:
 о народном здравии,
 по рыболовству,
 об изменении общего устава о пенсиях и единовременных пособиях,
 финансовой,
 по народному образованию,
 о новом уставе университетов,
 о кооперативных товариществах и их союзах.

Докладчик комиссии о народном здравии и комиссии по рыболовству. Был членом «Общества изучения Сибири и улучшению её быта» и Санкт-Петербургского Общественного собрания.

С августа 1915 во время Первой мировой войны уполномоченный 8-го Сибирского отряда Всероссийского союза городов. Товарищ (заместитель) председателя совета Всероссийского педагогического общества.

Деятельность в период Русской революции 
После Февральской революции 1917 правый социалист-революционер.
В начале марта подписал телеграмму к жителям Амурской области, в которой сообщалось о падении царского правительства и содержался призыв к взятию власти в свои руки.
С 12 марта по ноябрь 1917) комиссар Временного правительства Приморской области и Временного комитета Государственной думы по Дальнему Востоку.

23 марта провел совещание с представителями местной общественности в Харбине, заявил на нём, что Исполнительные комитеты общественных организаций являются непосредственными охранителями нового порядка, что Советы рабочих депутатов должны стать профессиональными организациями, защищающими интересы рабочих, а поддержание дисциплины в армии возлагается на специально созданные товарищеские солдатские суды. Реформировал местные комитеты общественных организаций с целью сделать из них опору власти краевого комиссара. Вытеснил большевиков из руководства Комитетами общественной безопасности Хабаровска и Александровска-на-Сахалине.

Выступил с предложением созыва краевого учительского съезда, на котором предполагалось обсудить вопросы реформирования народного образования: обновления учебной администрации, перестройки управления краевой учебной частью, изучения нужд учителя и школы. Развернул борьбу против местных торговцев и промышленников, искусственно вздувавших цены на товары первой необходимости.

31 августа 1917 Объединенный Исполком Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов аннулировал его комиссарские полномочия (приказ № 1), но Русанов отказался подчиниться этому решению.

9 ноября 1917 выпустил воззвание к населению, в котором протестовал против захвата власти большевиками и призывал передать власть Учредительному собранию.

11 декабря 1917 г. (за день до открытия 3-го краевого съезда Советов) созвал съезд представителей земского и городского самоуправления. На съезде было созвано Временное бюро земских и городских учреждений Дальневосточного края, которому Русанов передал свои полномочия комиссара и полноту власти. Краевой съезд Советов признал съезд самоуправления незаконным, Русанов был арестован, однако вскоре освобождён. Член Временного правительства автономной Сибири, в сентябре 1918 г. сложил полномочия министра.

Вскоре эмигрировал. Жил сначала в Харбине, позже в Шанхае. 12 декабря 1921 года основал и возглавил русское реальное училище в Шанхае. 13 июля 1936 года скончался в Шанхае от рака желудка.

Семья 
 Жена
 Дочь

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 535—536.
 Хронос. Русанов Александр Николаевич
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии. Четвертый созыв. М., 1913 С. 434.
 РУСАНОВ Александр Николаевич
 4-й созыв Государственной думы: Художественный фототипический альбом с портретами и биографиями. СПб., 1913 Табл. 39.
 Николаев А. Б. Комиссары Временного комитета Государственной думы (февраль — март 1917 года): Персональный состав // Из глубины времен. СПб., 1995. № 5;
 Николаев А. Б. Комиссары Временного комитета Государственной думы в апреле 1917 года — Персональный состав // Из глубины времен. СПб., 1997. № 8;
 Иконникова Т. Я. Учитель, депутат, комиссар, эмигрант… Заметки об А. Н. Русанове // Россия и АТР. Владивосток. 1998. № 2;
 Русанов А. Н. Биография // Сибирский торгово-промышленный ежегодник. 1914—1915 гг. — СПб., 1915. — С. 467—468.
 Xисамутдинов А. А. Российская эмиграция в Китае: Опыт энциклопедии. Владивосток, 2002.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 9. Дело 686; Дело 1348, Лист 23.

Примечания 

Сибирская парламентская группа
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Трудовая группа
Эсеры
Русские эмигранты первой волны в Китае
Педагоги Российской империи
Педагоги России
Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Общественные деятели Российской империи
Похороненные в Китае
Умершие от рака желудка
Выпускники Орловской гимназии
Преподаватели Хабаровского реального училища